Gata rabiosa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Clematis flammula; 
 el nombre común de la planta Ranunculus arvensis; o
 el nombre común de la planta '''''Ranunculus sceleratus.